Brembach ist ein Ortsname:

 Großbrembach, Ortsteil der Stadt Buttstädt im Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Kleinbrembach, Ortsteil der Stadt Buttstädt im Landkreis Sömmerda, Thüringen

Brembach ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Ernst Brembach (1936–2018), deutscher Grafiker und Stadtoriginal in Leipzig 
 Nils Brembach (* 1993), deutscher Geher
 Werner Brembach (* 1912), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Brehmbach